Акранес:

 Акранес — город в Исландии.
 «Акранес» — футбольный клуб из Акранеса.